Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mikael Pernfors che ha battuto in finale Todd Martin 2-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Pete Sampras (terzo turno)
 Jim Courier (terzo turno)
 Boris Becker (terzo turno)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Michael Chang (terzo turno)
 Mikael Pernfors (semifinali)
 MaliVai Washington (secondo turno)
 Aleksandr Volkov (quarti di finale)

 Richey Reneberg (terzo turno)
 Wally Masur (primo turno)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 Henrik Holm (terzo turno)
 Todd Martin (finale)
 Amos Mansdorf (primo turno)
 Brett Steven (secondo turno)
 Brad Gilbert (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1993